Arjan Brass (1951-2007), een Nederlandse zanger, pianist en saxofonist
Tinto Brass (1933), een Italiaans filmregisseur
Jim Brass (1953), een personage uit de televisieserie CSI: Crime Scene Investigation
Brass (Comitas)
Brass (bordspel)
Brass (personage), in het universum van Marvel
Brass (televisieserie), een serie uit de jaren 80 met Timothy West
Brass (1923), een stomme film uit 1923
Brass (1985), film uit 1985
Brass Castle, een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat New Jersey

Zie ook 
Brons, in het Engels bronze
Brassband
Bras (doorverwijspagina)
Messing (legering), in het Engels brass